Местоиме́ние — часть речи праиндоевропейского языка. Местоимения являются одним из самых устойчивых элементов индоевропейской лексики. Однако, несмотря на их архаичность и устойчивость, реконструкцию затрудняет большое количество изменений по аналогии в языках-потомках. Для многих праиндоевропейских местоимений характерен супплетивизм. В отличие от существительных, местоимения не имели звательной формы и могли иметь структуру типа CV (где C — любой согласный, а V — любой гласный). В то же время в некоторых падежах местоимения различали ударные формы и энклитические. Склонялись по особому местоименному склонению, отличавшемуся от субстантивного. Все, кроме личных и возвратного, изменялись также по родам. Реконструируют следующие разряды местоимений: личные, возвратное, указательные, относительные и вопросительные.

Гипотетическое родство праиндоевропейских личных, указательных и вопросительных местоимений с алтайскими, уральскими, дравидскими и семитохамитскими является важным доказательством существования ностратической макросемьи. Кроме того, предпринимались попытки сопоставления праиндоевропейских местоимений с эламскими, юкагирскими, нивхскими, чукотско-камчатскими, эскалеутскими.

Местоименное склонение 
Склонение местоимений в праиндоевропейском языке отличалось от склонения существительных:
 окончанием именительного-винительного падежа единственного числа в среднем роде было *-d (у существительных *-m);
 окончанием именительного падежа множественного числа в мужском роде было *-i (у существительных *-es);
 окончанием *-s(j)o в родительном падеже единственного числа;
 наличием элемента *-sm- в дательном падеже единственного числа.

Французский компаративист А. Мейе называл обычно употребляемый термин «местоименное склонение» неудачным (поскольку считал, что личные местоимения в праиндоевропейском языке не склонялись, а остальные могли быть не только местоимениями, но и прилагательными) и предлагал называть его «склонением указательных слов».

Личные 
Личные местоимения 1-го и 2-го лиц не имели категории рода. Традиционно реконструируются формы не только именительного, но и косвенных падежей, однако А. Мейе полагал, что из-за больших расхождений между формами языков-потомков невозможно реконструировать формы индоевропейских личных местоимений, а сами эти местоимения в праязыке были несклоняемыми. К этому мнению присоединяются и другие учёные. К. В. Бабаев считает, что верным было бы реконструировать формы двух падежей — именительного и родительного.

В праиндоевропейском языке не было особых личных местоимений 3-го лица, в качестве таковых использовались указательные местоимения.

Я 
На базе хеттск. ūk,  (), , , , , , ,  восстанавливается форма *h1eǵ (в традиционной реконструкции *eǵ(h)o(m)). u в хеттской форме интерпретируется как привнесённое из парадигмы местоимения «ты» или из формы отложительного падежа. В  a из *ō по закону Винтера.

Определённые сложности вызывает фонетическая реконструкция данной словоформы. Начальный гласный должен реконструироваться как *e на основании данных одних языков (италийские, германские, древнегреческий) и *o на основании данных других (балтославянские). Латынь, греческий, готский указывают на непридыхательное *ǵ, в то время как индоиранские формы на придыхательное *ǵh. Затруднительна также реконструкция концовки: латынь и греческий говорят об окончании *-ō, а санскрит и старославянский об *-om (Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов считают форму на *-ō более древней, а на *-om — диалектной инновацией). В составе этого местоимения иногда усматривают эмфатическую частицу (, ), полагая, что в данном случае мы имеем дело с синтагмой со значением «вот это — я».

Косвенные падежи этого местоимения образовывались от другой основы — *me-.

Советский языковед А. Н. Савченко полагал, что в праиндоевропейском языке у этого местоимения были только две падежные формы — прямого падежа и косвенного, а многопадежная парадигма развилась уже в отдельных языках.

Ты 
На базе хеттск. zīk,  (), , , , , , , ,  восстанавливается форма *tuh2 (в традиционной реконструкции *tū/*tu ).

Мы 
На базе хеттск. ṷēš,  (),  восстанавливается форма *wei.

Исконный супплетивизм был устранён в литовском (косвенные падежи выровнялись по основе именительного), греческом и латыни (именительный падеж выровнялся по косвенным). Выдвигалось также предположение, что в данном случае мы имеем дело не с супплетивизмом, а с двумя местоимениями — эксклюзивным («мы без вас») *nos/mes и инклюзивным («мы с вами») *wos. Это предположение критикуется за слабую доказательную базу, поскольку среди индоевропейских языков нет таких, которые бы различали инклюзивные и эксклюзивные местоимения.

Вы 
На базе  (), ,  восстанавливается форма *juhs (в традиционной реконструкции *jūs). Эту форму пытаются этимологизировать как сложение *io-uos «это вы», где *uos — инклюзивная форма «мы с вами».

Так же, как и в случае с местоимением «мы», первоначальный супплетивизм был устранён в литовском, греческом и латыни.

Мы (двойственное число) 
Реконструировать формы двойственного числа крайне сложно. В первом лице на базе , , , , , , , тох. В. wene реконструируется  «мы вдвоём».

Вы (двойственное число) 
Во втором лице на базе , , , , , , тох. В. yene реконструируется  «вы вдвоём».

Возвратное 
Возвратное местоимение в качестве дополнения обозначало, что объектом действия в предложении является сам субъект действия. В индоиранских, балтийских и славянских языках возвратное местоимение может относиться ко всем трём грамматическим лицам, в греческом, латыни и германских — только к третьему. Для возвратного местоимения были характерны отсутствие именительного падежа и неразличение чисел. Падежные формы сходны с формами местоимения «ты». Как и для личных местоимений первого и второго лиц, для возвратного местоимения характерно отсутствие категории рода. Возвратное местоимение не сохранилось в хеттском и перестало склоняться в индоиранских языках.

Притяжательные 
Притяжательные местоимения были образованы от личных при помощи тематического гласного *-o-.

Для праиндоевропейского языка восстанавливаются следующие притяжательные местоимения:
 *h1mos (в традиционной реконструкции *(e)mos) «мой» (, );
 *twos/*tewos/*towos «твой» ( (), , , эпическ.-ион. );
 *swos «свой» ( (), , , эпическ.-дор.-ион. );
 *ņsmos (в другой реконструкции *nsos) «наш» (эол. );
 *usmos (в другой реконструкции *usos) «ваш» (эол. ).

Такие формы, как , ,  «мой», были образованы от энклитических *mei/*moi. Притяжательные местоимения классического санскрита были образованы от формы аблатива соответствующих личных местоимений. При помощи суффикса *-(t)ero- были образованы такие формы, как , ,  «наш», , ,  «ваш».

Указательные 
В отличие от личных местоимений указательные изменялись по родам и числам. Указательное местоимение *so/*seh2 (в традиционной реконструкции *sā)/*tod было супплетивным, причём этот супплетивизм не является следствием какого-либо фонетического изменения (по схеме *toto- > *tto- > *sto- > *so), как это предполагал А. Мартине. О. Семереньи видит здесь отражение «первичного разграничения одушевлённости и неодушевлённости». А. Н. Савченко полагал, что супплетивизм в данном случае возник в результате слияния парадигм двух местоимений, одно из которых указывало на активно действующий предмет, а второе на предмет, находящийся в пассивном состоянии.

Многие формы множественного числа образованы от основы *toi-, в которой видят первоначально несклоняемую форму множественного числа. Элемент *-sm-, присутствующий в некоторых формах, иногда пытаются вывести из того же корня, что и числительное *sem- «один», и полагают, что он выполнял эмфатическую функцию. А. Н. Савченко считает такие попытки необоснованными. В том, что в одних языках этот элемент обнаруживается в виде *-sm-, а в других только *-m-, видят результат присоединения s-mobile, причём ещё в ту эпоху, когда данный элемент был не аффиксом, а отдельным словом, поскольку s-mobile встречается только в начале слова.

Для праиндоевропейского реконструируется анафорическое местоимение (то есть указывающее на уже известный или ранее упоминавшийся предмет) с основами *i-/*e-/*ei-.

Вопросительно-относительные 
Вопросительное местоимение в праиндоевропейском языке образовывалось от корня *kwi-/*kwe-/*kwo-. Оно же использовалось как неопределённое, а в анатолийских, тохарских, италийских, кельтских, германских, армянском и албанском языках ещё и как относительное. В качестве вопросительного данное местоимение было ударным, а в качестве неопределённого — энклитическим. В отличие от указательных местоимений для вопросительно-относительного характерно наличие двух родов (среднего и общего, мужеско-женского), а не трёх.

От того же корня образовывались местоимения:
 *kwóteros «который (из двух)» ( (), , , , , диал. katarás, );
 *kwom «когда» (, , , , );
 *kwodéha «когда» ( (), , );
 *kwor «где» ();
 *kwoti/*kweti «сколько» ( (), , ).

Местоименные прилагательные 
Помимо собственно местоимений для праиндоевропейского языка реконструируются местоименные прилагательные *h2aljos и *h2anjos «другой», изменяющиеся по местоименному склонению.

Примечания

Литература 
 Красухин К. Г. Введение в индоевропейское языкознание. — : Академия, 2004. — С. 146—157.
 Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. — : Издательство ЛКИ, 2007. — С. 332—354.
 Савченко А. Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. — : УРСС, 2003. — С. 237—256.
 Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. — : УРСС, 2002. — С. 216—236.
 Adams D. Q., Mallory J. P. Encyclopedia of Indo-European culture. — London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997. — P. 454—458.
 Adams D. Q., Mallory J. P. The Oxford Introduction To Proto-Indo-European And Indo-European World. — Oxford: University Press, 2006. — P. 60—61, 415—422.
 Beekes R. S. P. Comparative Indo-European linguistics: an introduction. — Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 2011. — P. 225—236.
 
 Fortson B. Indo-European language and culture. An Introduction. — Padstow: Blackwell Publishing, 2004. — P. 126—130.
 Meier-Brügger M. Indo-European Linguistics. — Berlin — New York: Walter de Gruyter, 2003. — P. 224—231.

Праиндоевропейский язык
Местоимения